New Plymouth può riferirsi a:
 New Plymouth – città della Nuova Zelanda, capoluogo del distretto omonimo
 New Plymouth – città statunitense dell'Idaho

Altro 
 Cratere New Plymouth – cratere su Marte
 Colonia di Plymouth, insediamento inglese in America settentrionale del XVII secolo